Osoby o tym nazwisku:
 Anna Maria Lenngren – szwedzka poetka
 Carl Peter Lenngren – szwedzki prawnik, urzędnik i dziennikarz